Сен-Марте́н-о-Лае́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 60 км на захід від Лілля, 65 км на північний захід від Арраса.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Мартен-о-Лаер і Татенгем було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Мартен-ле-Татенгем.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1609 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3803,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-Мартен-о-Лаер
 Сен-Мартен-о-Лаер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-о-Лаер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Па-де-Кале